Schletz steht für
 Schletz (Gemeinde Asparn), Ortsteil von Asparn an der Zaya
 den Geburtsnamen von Elke Sommer, einer deutschen Schauspielerin